

Ізгрев () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Ізгрев () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Царево.
 Ізгрев () — село в Варненській області. Входить до складу общини Суворово.
 Ізгрев () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Левський.
 Ізгрев () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.
 Ізгрев () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Неделино.
 Ізгрев () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Венець.
 Ізгрев () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.